Ludovico III di Baviera (Ludwig von Wittelsbach, a volte citato come Luigi III, 1845-1921) – re di Baviera dal 1913 al 1918
Ludovico III il Giovane (835-882) – Re di Sassonia (oltre alla Sassonia includeva la Franconia e la Turingia) dall'(865, re di Lotaringia dall'876 (condiviso con il re dei Franchi occidentali. Unico re dall'879), re dei Franchi orientali e re di Baviera dall'879 alla morte
Ludovico III del Palatinato (1378-1436) – elettore Palatino del Reno della casa di Wittelsbach dal 1410 al 1436
Ludovico III Gonzaga (alias Ludovico II o Luigi III, detto il Turco, 1412-1478) – marchese di Mantova dal 1444 alla morte
Ludovico il Cieco (Ludovico di Provenza, 882 circa – 928) – re di Provenza dall'887 alla morte, anche re d'Italia, dal 900 al 905 e imperatore d'Occidente, dal 901 al 905
Ludovico III, Duca di Baviera (1269-1296) – duca della Baviera Inferiore dal 1290 al 1296